Custor ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Custor (1684–1766), Pfarrer und Dekan in Eschenbach und Rapperswil sowie Gründer des Custor-Stipendienfonds
 Johann Ulrich Custor (1737–1811), Chronist, Landschreiber und Landammann in Uznach, helvetischer Repräsentant
 Wilhelm Custor (1824–1858), deutscher Porträtmaler der Düsseldorfer Schule

Siehe auch
 Custor, auch Kustor, Angehörige eines weit verzweigten schweizerischen Geschlechts mit Schwerpunkt in Eschenbach, Kanton St. Gallen